Dalhousie – città del Canada, in Nuovo Brunswick
Dalhousie – città dell'India, nell'Himachal Pradesh
Dalhousie – suddivisione (cantonment board) dell'India
Conte di Dalhousie – titolo nel pari di Scozia
James Broun-Ramsay, I marchese di Dalhousie
George Ramsay, IX conte di Dalhousie
Dalhousie Castle – castello in Scozia
Università Dalhousie – università in Canada, in Nuova Scozia